Жорж Эрпе́н () — французский коллекционер почтовых марок второй половины XIX века, придумавший в 1864 году слово , которое на русском языке стало «филателией».

В статье, опубликованной 15 ноября 1864 года в журнале «Коллекционер почтовых марок» () под названием «Крестины» (), Эрпен заявил, что почтовые марки собирались и изучались в течение предыдущих шести или семи лет, и для нового хобби требовалось лучшее имя, чем  («тембромания»), которое не нравится. Он взял греческий корень  (фил(о)), означающее «влечение или привязанность к чему-либо», и греческое слово  («ателейя»), означающее «освобожденный от пошлин и налогов», чтобы образовать «филателию». Введение почтовых марок означало, что получение писем теперь было бесплатным, в то время как до появления почтовых марок было принято, чтобы почтовые сборы оплачивались получателем письма.

В 1866 году Жорж Эрпен продал свою коллекцию почтовых марок Фредерику Адольфу Филбрику.

Высказывалась версия, что имя «Жорж Эрпен» на самом деле представляет собой псевдоним А. Мори, редактора журнала, в котором была напечатана статья Жоржа Эрпена.

Ссылки 

Филателисты Франции
Персоналии Франции XIX века
Авторы филателистических публикаций
Персоналии, чья дата рождения не установлена